Niemcy:
 Hatzfeld (Eder) – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg

Osoby:
 Adolf von Hatzfeld – niemiecki pisarz
 Jean Hatzfeld – francuski korespondent wojenny
 Johannes Hatzfeld – niemiecki pisarz

Inne:
 Hatzfeld – ród